La competizione della categoria pesi leggeri (fino a 60 kg) di pugilato ai Giochi della XIX Olimpiade si è svolta dal 13 al 26 ottobre 1968 all'Arena México di Città del Messico.

La finale ha visto di fronte il polacco Józef Grudzień vincitore a Tokio e lo statutinense Ronnie Harris, omonimo di Ronnie Harris che nella scorsa olimpiade il polacco sconfisse in semi-finale. Questa volta la medaglia d’oro è andata allo statunitense battendo l'avversario con uma decisione unanime.

Classifica finale

Risultati

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

 5